Заклопатица може бити:
 Заклопатица (Ластово), насељено место у општини Ластово, у Дубровачко-неретванској жупанији, Република Хрватска
 Заклопатица (острво), ненасељено острвце у Јадранском мору, Република Хрватска